El Club Patí Voltregà, también denominado Club Patí Voltregà Stern Motor por razones de patrocinio, es un club deportivo de hockey sobre patines con sede en San Hipólito de Voltregá, Cataluña (España). Fue fundado en 1955 y actualmente compite en OK Liga y OK Liga Femenina.

Palmarés 
Categoría masculina
3 Copas de Europa (1965-66, 1974-75, 1975-76)
1 Copa de la CERS (2001-02)
1 Liga Catalana (1990-91)
3 OK Liga (1964-65, 1974-75, 1975-76)
5 Copas del Rey (1960, 1965, 1969, 1974, 1977) 
1 Copa de las Naciones de Montreux (1961)

Categoría femenina 
6 Copas de Europa (2008,2011, 2013, 2016, 2017, 2019)
7 Ligas Catalanas (2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09)
1 Copa Catalana
5 Campeonatos de España (2003, 2005, 2006, 2007, 2008)
6 Copas de la Reina (2006, 2007, 2008, 2011, 2014,2017)
5 OK Liga 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2015-16

Trayectoria en la liga 

{|
|- style="vertical-align:top;"
|

</td>

<div style="font-size:smaller">

 Leyenda:
      1º Nivel: División de Honor / OK Liga. 49 temporadas
      2º Nivel: Primera División / OK Liga Plata. 1 temporada
      3º Nivel: Segunda División / Primera B.
      4º Nivel: Ligas autonómicas.
      5º Nivel: Segunda División Catalana.
      Inactivo: no compite en categoría senior.
      Club inexistente.
      Desconocido.
 Notas:
Posición en la liga al finalizar la temporada regular.
La temporada se referencia con sus dos últimos dígitos, p.ej:
70 = temporada 1969/1970.

|-
|}

Referencias

Enlaces externos 
 Web oficial 

Voltrega
Clubes deportivos de la provincia de Barcelona